Агуимес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гран-Канария. Занимает площадь 79,28 км². Население — 29431 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Agüimes 
Cita Previa Trámites 
Habitantes Aguimes  

Муниципалитеты Лас-Пальмаса